Challenger űrrepülőgép
 Challenger-katasztrófa
 Dodge Challenger sportautó
 Cruiser Mk VIII Challenger harckocsi
 Challenger 1 harckocsi
 Challenger 2 harckocsi